Chrobák je rod brouka z čeledi chrobákovití, nebo může jít také o:

příjmení osob
 Dobroslav Chrobák – slovenský spisovatel (1907–1951)
 Jakub Chrobák – český bohemista, expert na dílo Bohumila Hrabala (* 1974)

přezdívku
 Chrobák – skautská přezdívka českého dramatika a politika Václava Havla (1936–2011)

jiný význam
 fiktivní postava ze série knih Boříkovy lapálie
 slovensky a ve slezském nářečí brouk

podobné příjmení 
 Kateřina Chroboková – česká varhanice a cembalistka (* 1977)